Сахацький В'ячеслав Антонович (1865 — після 1917) — полковник РІА, учасник російсько-японської та Першої світової воєн, Георгіївський кавалер.
 Сахацький Олексій Ілліч (1954—2016) — український гідрогеолог, доктор геологічних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
 Сахацький Федір Павлович (* 1833 — ?) — генерал-майор РІА, учасник Кавказької війни, Георгіївський кавалер.